Разамбек Саламбекович Жамалов (1 июня 1998; Хасавюрт, Дагестан, Россия) — российский борец вольного стиля, двукратный чемпион России, победитель Кубка мира 2020 года, а также победитель первенства Мира и Европы 2019 года среди борцов до 23 лет.

Биография 
По национальности чеченец. Родился и вырос в Хасавюрте. Воспитанник хасавюртовской школы имени братьев Сайтиевых. Занимается у Адама Сайтиева и Мусы Сайдулбаталова. В июле 2017 года стал победителем 25-го международного молодежного турнира на призы чемпиона мира и Европы Бориса Будаева в Улан-Удэ. В октябре 2017 года занял первое место на Международном турнире в армянском Ванадзоре. В марте 2018 года во второй раз стал победителем Международного турнира памяти Романа Дмитриева. В июле 2018 года занял первое места на Спартакиаде молодёжи в Пензе и был включен в состав сборной Дагестана для участия на чемпионате России. На чемпионате России 2018 года в борьбе за бронзу уступил Давиду Баеву. В сентябре 2018 года стал серебряным призёром чемпионата мира по борьбе среди молодёжи, уступив представителю Азербайджана Хаджимураду Гаджиеву. В ноябре 2018 года стал двукратным победителем Межконтинентального Кубка в Хасавюрте. В январе 2019 года стал бронзовым призёром Гран-При Ивана Ярыгина, а его схватка против Давида Баева стала украшением турнира. 9 марта 2019 года стал победителем молодёжного чемпионата Европы в Сербии. В мае 2019 года стал победителем турнира имени Али Алиева в Каспийске, одолев в финале Гитинамагомеда Гаджиева, представлявшего Азербайджан. На чемпионате России в Сочи в финале уступил Давиду Баеву, та схватка также стала украшением турнира . В начале октября 2019 года во Владикавказе стал победителем открытого всероссийского турнира памяти Юрия Гусова, завоевав тем самым путёвку на молодёжный чемпионат мира. В конце октября 2019 года в Будапеште стал единственным в составе сборной России чемпионом мира среди молодёжи.

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по вольной борьбе 2018 — 5;
 Чемпионат мира по борьбе среди юниоров 2018 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе U23 2019 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2019 — ;
 Чемпионат мира по борьбе U23 2019 — ;
 Гран-При Иван Ярыгин 2020 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2020 — ;
 Индивидуальный кубок мира по борьбе 2020  — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2021 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2021 — 5;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2022 — ;
 Спартакиада  по вольной борьбе 2022 — ;

Личная жизнь 
Является студентом факультета физкультуры и спорта Чеченского Государственного педагогического университета.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФСБР
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы Дагестана

Борцы России
Чемпионы России по вольной борьбе